Busaeus oder Busäus ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Busaeus, niederländischer Theologe
 Johannes Busaeus (Jean Buys; 1547–1611), niederländischer Jesuit und theologischer Schriftsteller
 Karl Busäus (1714–1782), deutscher Jesuit, Theologe und Hochschullehrer
 Peter Busäus (auch: Peter Buys; 1540–1587), holländischer Jesuit und Professor der Theologie
 Theodor Busaeus der Jüngere (1558–1636), Jesuit und Pädagoge

Siehe auch:
 Buys